Sumatra Barat () ist eine indonesische Provinz auf der Insel Sumatra.

Geographie 
Sumatra Barat liegt im gebirgigen Westteil der Insel und umfasst neben einer schmalen Küstenebene auch Teile des Barisangebirges. Zur Provinz gehören außerdem die Mentawai-Inseln. Wichtige Flüsse sind Batang Hari, Batang Kuranji, Batang Anai, Batang Ombilin, Batang Suliki und Batang Arau.

Verwaltungsgliederung 

Sumatra Barat besteht aus folgenden 12 Kabupaten (Regierungsbezirken) und 7 Kota (Städten):

Quelle: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019
(Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): 
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen vom 1. Halbjahr 2019.

Bevölkerung 
Die Mehrheit der Bevölkerung gehört zur Gruppe der Minangkabau, die vor allem durch ihre matrilineare Gesellschaftsstruktur bekannt sind. Hauptstadt der Provinz ist die Stadt Padang.
Ethnien
 Minangkabau (88 %)
 Batak (4 %)
 Javaner (4 %)
 Mentawai (1 %)
Religionen
 Muslime (97,4 %)
 Christen (2,3 %)
 Hindus (0,005 %)
 Buddhisten (0,07 %)

Sumatra Barat ist somit zum ganz überwiegenden Teil muslimisch geprägt. Eine Ausnahme davon stellen jedoch die Mentawai-Inseln dar.
Dort stellen die Christen die Mehrheit der Bevölkerung. Laut Volkszählung von 2010 haben sich auf den Mentawai-Inseln bei einer Gesamtbevölkerung von 76.173 Personen mit 60.889 Einwohnern rund 80 % als Christen bezeichnet(davon 2/3 Protestanten und 1/3 Katholiken). In allen übrigen Regionen von Sumatra Barat beträgt der Anteil der Christen an der Bevölkerung unter 1 %.

Wirtschaft 
Wirtschaftlich bedeutend sind der Kohlebergbau und die Landwirtschaft, angebaut werden unter anderem Kautschuk, Palmöl, Kaffee, Tabak, Kokosnuss, Reis und Tee.

Geschichte 
Einer Legende nach segelten die Minangkabau in den ersten Jahrhunderten nach Christus von Indien aus nach Sumatra. Im 14. Jahrhundert entstand das matriarchale Minangkabau-Königreich, das buddhistisch geprägt war. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde Sumatra islamisiert; ein Bürgerkrieg bedeutete Ende des 17. Jahrhunderts das Ende des Königreichs. Um 1680 kamen niederländische Kaufleute in die Region, im 18. Jahrhundert besetzen die Briten die Gegend. 1825 kam die Region mit ganz Sumatra zur niederländisch-hinterindischen Kolonie; die Niederländer konnten sie jedoch erst nach einer langen Auseinandersetzung (Padri-Krieg 1821–37) befrieden. Seit der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 ist Sumatra Barat eine der indonesischen Provinzen.

Sehenswürdigkeiten

Literatur 
 Sumatera Barat Dalam Angka (West Sumatra Province in Figures) 2020, Badan Pusan Statistik Provinsi Sumatera Utara (E-Book, indonesisch/englisch)
 Henning Eichberg 1981: Sozialverhalten und Regionalentwicklungsplanung. Modernisierung in der indonesischen Relationsgesell-schaft (West Sumatra). (= Sozialwissenschaftliche Schriften. 3) Berlin, Duncker & Humblot.

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Sumatra